Třetí síla má více významů:
 Třetí síla (psychoterapie) – řešení duševních obtíží prostřednictvím nalezení životního partnera
 Třetí síla (psychologie) – označení pro humanistickou psychologií, třetí výrazný směr po psychoanalýze a behaviorismu 
 označení pro koalici komunismu a fašismu v poválečné Francii, později vztažen na politiku Evropy nebo obecně nezúčastněných států 

V jiných jazycích
 anglicky third power znamená také třetí mocnina
 německy Die dritte Kraft – dílo Friedricha Heera z roku 1960

Související články 
 Třetí

Podobné názvy 
 Třetí cesta
 Třetí strana

Reference